Sophia van Denemarken (-1286), koningin van Zweden
Sophia van Denemarken (1165-1208), dochter van Waldemar I van Denemarken en Sophia van Minsk